Raimondo III di Tolosa (925 circa – 972) – conte di Nîmes, d'Albì e di Tolosa e duca di Settimania dal 950 alla morte
 Raimondo III di Tripoli (1140-1187) – conte di Tripoli dal 1152 al 1187 e Principe di Galilea e Tiberiade per diritto
 Guglielmo Raimondo III Moncada (... – 1398) – politico italiano
 Giovanni Raimondo Folch III de Cardona (1418-1485) – generale spagnolo
 Raimondo Berengario III di Provenza (1158-1181) – conte di Cerdagna dal 1162 al 1168 e, conte di Provenza, dal 1173 alla morte
 Raimondo Berengario III di Barcellona (1082-1131) – conte di Barcellona, Girona e Osona dal 1097 al 1131